Leandri ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Désiré Leandri (1903–1982), französischer Botaniker
 Jean-Michel di Falco Leandri (* 1941), französischer Priester, Bischof von Gap